Dunn megye (Észak-Dakota) 
Dunn megye (Wisconsin)